Шабла — місто в Болгарії.
 Шабла — община в Болгарії.
 Шабла — лиман в Болгарії.
 Шабла — мис в Болгарії.
 Шабла — військовий полігон в Болгарії.